Mekel ist der Familienname von:

 Gal Mekel (* 1988), israelischer Basketballspieler
 Jan Mekel (1891–1942), niederländischer Hochschullehrer und Widerständler